Tajny agent – inaczej: agent wywiadu

Tytuły:
 Tajny agent – powieść Josepha Conrada z 1907 roku
 Tajny Agent (ang. Secret Agent) –  brytyjski thriller z 1936 roku w reżyserii Alfreda Hitchcocka, bardziej znany pod tytułem Bałkany
 Tajny agent (ang. Sabotage) –  brytyjski thriller z 1936 roku w reżyserii Alfreda Hitchcocka
 Tajny agent (ang. The Secret Agent) – brytyjski thriller z 1996 roku na podstawie powieści Josepha Conrada

Zobacz też:
 Secret Agent – album Chicka Corea z 1978
 Secret Agent – album Robiniego Gibba z 1984
 Secret Agent – album Judie Tzuke z 1998